Stim kan bland annat syfta på: 
 Stim (upphovsrättsorganisation) – en svensk ekonomisk förening, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
 Fiskstim – en samling fiskar.
 Fittstim – en nedsättande term på kvinnor i grupp
 Fittstim (bok) – en svensk antologi med feministiska texter som utkom år 1999

Se även 
Stimming – symtom på autism, se stereotypi
STIMS – en skola med montessoripedagogik, se Stockholms Internationella Montessoriskola